Абачара́ев — фамилия. Известные носители: